Jinx peut faire référence à : 
 Jinx, film muet de Victor Schertzinger avec Mabel Normand sorti en 1919 ;
 Jinx, série télévisée britannique diffusée en 2007 ;
 Jinx, album de musique de Rory Gallagher ;
 Jinx, album de bande dessinée de Brian Michael Bendis ;
 Jinx, personnages des comics DC ;
 Jinx, groupe de hard-rock originaire de La Roche-sur-Yon ;
 Jinx, jeu vidéo commercialisé sur PlayStation ;
 Jinx, personnage de League of Legends ;
 , nom du principal personnage féminin dans le film Meurs un autre jour.
 Jinx, jeu enfantin anglophone.